Bundesliga austriacka w piłce nożnej (1996/1997) była 86. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Liga liczyła 10 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Rapid Wiedeń. Nowym mistrzem Austrii został zespół Austria Salzburg.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1996 w Austrii
1997 w Austrii
1996 w piłce nożnej
1997 w piłce nożnej